Цеперов — название населённых пунктов:

Украина 
 Цеперов — село в Луцком районе Волынской области.
 Цеперов — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.